Sloga Bajina Bašta
 Sloga Kraljevo
 Sloga Petrovac na Mlavi
 Sloga Požega
 Sloga Temerin
 Sloga Uskoplje
 Słoga Skopje
 Samo sloga Srbina spasava